Wojtyła – polskie nazwisko. Według danych z lat 90 XX wieku nazwisko to nosiło 1728 polskich obywateli.

Osoby o nazwisku Wojtyła:
 Andrzej Wojtyła – poseł na Sejm RP
 Edmund Wojtyła – brat Karola Józefa Wojtyły (Jana Pawła II)
 Emilia Wojtyła – matka Karola Józefa Wojtyły (Jana Pawła II)
 Jan Wojtyła – ekonomista, były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 Karol Józef Wojtyła – papież Jan Paweł II
 Karol Wojtyła (senior) – ojciec Karola Józefa Wojtyły (Jana Pawła II)
 Konrad Wojtyła – poeta

Przypisy 

Polskie nazwiska